Специя:

 Специи — вкусовые добавки к пище.
 Специя — город в Италии.
 Специя — залив Лигурийского моря.
 Специя — провинция в Италии.
 «Специя» — футбольный клуб.
 Специя — остров в Греции